Каменка може да се односи на:

 Каменка, град у Русији
 Каменка (басен Белог мора), река
 Каменка (Псковско језеро), острво
 Каменка (Молдавија), град у Молдавији, Придњестровљу